Wilhelm von Poitiers ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Poitiers (Chronist) (um 1020–1090), normannischer Chronist
 Wilhelm von Poitiers (Prinz) (1153–1156), anglo-angevinischer Prinz

Siehe auch:
 Guillaume de Poitiers